Arboleas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arboleas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Arboleas (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar